De la Marina, Delamarina:
 Victor Vlad Delamarina

 Victor Vlad Delamarina, Timiș
 Pădureni (Victor Vlad Delamarina), Timiș

Nume de familie românești